Romanowscy – opis nazwiska i rodziny

Znane osoby 
 Andrzej Romanowski – polski literaturoznawca
 Andrzej Romanowski – polski szlachcic
 Andrzej Stanisław Romanowski – polski literaturoznawca
 Bolesław Romanowski – polski komandor
 Edward Romanowski – polski sprinter
 Elżbieta Romanowska – polska aktorka
 Ewa Romanowska-Różewicz – polska montażystka filmowa
 Filip Romanowski (Filip Bożawola Romanowski, Filip z Romanowa Romanowski) – malarz, litograf, nauczyciel
 Gereon Grzenia-Romanowski vel Gereon Grzenia ps. "Zielony", "Gwardiuk" – wojskowy, ekonomista
 Helena Romanowska – pisarka polska
 Henryk Romanowski – polski ekonomista
 Leon Romanowski także Bożawola-Romanowski – polski prawnik, heraldyk, literat
 Maciej Józef Romanowski – polski samorządowiec
 Marcin Romanowski – polski prawnik i urzędnik państwowy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (od 2019)
 Maria Romanowska – polska działaczka opozycji antykomunistycznej
 Michał Romanowski – polski profesor nauk prawnych
 Mieczysław Romanowski – polski poeta
 Mirosław Romanowski – kanadyjski matematyk i metrolog
 Piotr Romanowski – rosyjski szachista
 Rafał Romanowski – polski urzędnik państwowy
 Tadeusz Romanowski – nauczyciel, krajoznawca, regionalista łódzki, przewodnik, działacz PTTK.
 Teresa Dębowska-Romanowska – polska prawnik
 Tomasz Jan Romanowski – polski szlachcic
 Wiesław Romanowski – polski dziennikarz
 Wiesław Romanowski → Akira Fujimoto – wynalazca polskiego pochodzenia
 Wincenty Romanowski – polski żołnierz
 Wojciech Romanowski – polski dziennikarz
 Wojciech Romanowski – polski sędzia
 Zdzisław Romanowski – polski prozaik

Zobacz też 

 Romantowski
 Romanowicz